Гриньківська сільська рада — Полтавська область, Глобинський район
 Гриньківська сільська рада — Тернопільська область, Лановецький район